River's End (1920), een film van Victor Heerman
River's End (1930), een film van Michael Curtiz
River's End (1940), een film van Ray Enright
River's End (2005), een film van William Katt